

Sciences humaines et sociales 
 L'affaire Baze v. Rees (2007) est une affaire judiciaire remettant en cause le protocole d'exécution du Kentucky.

Anthroponyme

Prénom 
Baže est un prénom, notamment porté par :
 Baže Ilijoski (1984-), un footballeur macédonien.

Patronyme 

 Jean-Didier Baze (1800-1881), un juriste et homme politique français ;
 Paul Bazé (1901-1985), un peintre français.